La CONCACAF Champions' Cup 2002 vide la vittoria del Pachuca.

Qualificate

Nord America 
 Morelia
 Pachuca
 Santos Laguna
 Club América
 Kansas City Wizards
 Chicago Fire
 San Jose Earthquakes
 D.C. United

Centro America 
 Municipal
 Saprissa
 Olimpia
 Comunicaciones
 Tauro
 Alajuelense

Caraibi 
 Defence Force
 W Connection

Tabellone

Primo turno 
Andata e ritorno giocate tra 3 febbraio e 27 marzo 2002.

 Qualificate: LD Alajuelense Comunicaciones C.F. Pachuca San Jose Earthquakes Monarcas Morelia Chicago Fire Santos Laguna Kansas City Wizards

Quarti 
Andata e ritorno giocate tra il 14 e il 24 aprile 2002.

 Qualificate: LD Alajuelense C.F. Pachuca Monarcas Morelia Kansas City Wizards

Semifinali 
Andata e ritorno giocate tra il 7 e il 28 agosto 2002.

 Qualificate: Pachuca Monarcas Morelia

Finale 

 Gara unica per richiesta delle squadre.

Campioni

Cannonieri 

CONCACAF Champions' Cup